Cerezo de monte puede referirse a:

 el nombre común de la planta Prunus avium; que es al que generalmente se refiere en Europa, o
 el nombre común de la planta Cornus sanguinea.